

Patronyme 
Maalouf (معلوف en arabe) est un nom de famille notamment porté par : 
 Amin Maalouf (1949-), écrivain franco-libanais ;
 Amin El Maalouf (1871-1943), médecin et scientifique libanais ;
 Camille Maalouf (1950-), homme politique libanais ;
 Charbel Maalouf, exarque patriarcal en  France de l'Eglise melkite ;
 Edgar Maalouf (1934-2018), homme politique libanais, ancien général de l'armée ;
 Edward Maalouf (1968-), coureur cycliste handisport libanais ;
 Ibrahim Maalouf (1980-), musicien libanais, neveu de l'écrivain ;
 Nasri Maalouf (1911-2005), homme politique libanais.

Voir aussi 
 
Homonymie de nom de famille